Епархия Сан-Фелипе — одноимённые епархии Римско-Католической Церкви.

 Епархия Сан-Фелипе — епархия в Чили, входит в митрополию Сантьяго-де-Чили;
 Епархия Сан-Фелипе (Венесуэла) — епархия в Венесуэле, входит в митрополию Баркисимето.